MGD steht für:
 Flugplatz Magdalena (IATA-Code), Flugplatz von Magdalena (Beni), Departamento Beni, Bolivien

MG-D steht für:
  (ISO-3166-2-Code), madegassische Provinz

mgd steht für:
 Moru (Sprache) (DS100-Code), zentralsudanische Sprache der Moru (Volk) im Südsudan

Abkürzung